Das Wort Schilluk bezeichnet

 ein afrikanisches Volk, siehe Schilluk (Volk),
 eine afrikanische Sprache, siehe Schilluk (Sprache).